Limbourg bezeichnet:
 Limbourg, eine belgische Stadt

Limbourg ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Peter Limbourg III. (1832–1891), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Limbourg (1856–1912), preußischer Landrat
 Leo Limbourg (1857–1934), deutscher General der Artillerie